MVK – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Mulka (Australia)